«Antonio Pineda» puede referirse a:

 Antonio Pineda (1751-1792), marino y botánico español, encargado de las ciencias naturales en la Expedición Malaspina;
 Antonio María Pineda Ayala (1781-1852), médico y periodista español;
 Antonio María Pineda Bujanda (1850–1941), cirujano, pedagogo y escritor científico venezolano.